Віабо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 39 км на північний захід від Орлеана, 32 км на південний схід від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року Віабон, Беньоле, Фен-ла-Фолі i Жерміньонвіль було об'єднано в новий муніципалітет Еоль-ан-Бос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 329,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віабон на сайті французького Національного інституту географії
 Віабон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віабон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віабон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віабон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар